La palabra Suecia puede referirse a:

 , país de Europa.
  Suecia-Finlandia, país de Europa que existió desde 1721 hasta 1809, y que al final se dividió en Finlandia y Suecia-Noruega.
  Suecia-Noruega, país de Europa que existió desde 1814 hasta 1905, y que al final se dividió en Noruega y Suecia.
 Reinos vikingos de Suecia, pequeños territorios gobernados por caudillos que tenían categoría de monarcas absolutos.
 Rally de Suecia, competición de rally que se celebra anualmente en Värmland.